Zkratka NPP může znamenat:
 Národní přírodní památka
 Net primary production – čistá primární produkce (biosféry)
 Nuclear power plant – anglický výraz pro jadernou elektrárnu